Picumnus est une divinité romaine.
  est un nom de genre de petits oiseaux de la famille des picidés, les picumnes.